Велика четворка или великих четири се може односити на:
 Велику четворку, роман Агате Кристи
 Велику четворку треш метала, израз односно четири треш метал групе: Металика, Слејер, Антракс‎, Мегадет
 Четири највећа фудбалска клуба у СФРЈ: Црвена звезда, Партизан, Динамо и Хајдук.
 Четири највећа енглеска фудбалска клуба: Арсенал, Челси, Ливерпул и Манчестер јунајтед.
 Четири највећа клуба Формуле 1: Макларен, Ферари, Вилијамс и Рено.
 Четири најразвијеније и политички најутицајније земље 20. вијека: Сједињене Америчке Државе, Уједињено Краљевство, СССР и Кина које су створиле Уједињене нације
 Биг фор, израз често кориштен за четворицу бизнисмена власника централнопацифичких жељезница у САД
 Велика четворка, термин који се односи на доминацију четири тенисера: Роџера Федерера, Рафаела Надала, Новака Ђоковића и Ендија Марија.
 Велика четворка, термин који се односио на државе које се увек аутоматски пласирају у финале Песме Евровизије од . до , Уједињено Краљевство, Немачка, Француска и Шпанија.